Калининград-Северный (Северный вокзал) – железнодорожная станция в Калининграде, вокзал, обслуживающий пригородные поезда. Расположен рядом с Площадью Победы.

В 2010 году на территории станции был установлен паровоз-памятник ТЭ-858 1943 года постройки.

История 
Северный вокзал (Nordbahnhof) был построен в 1920-х годах в ходе широкомасштабной реконструкции кёнигсбергского железнодорожного узла. Он заменил старые Кранцевский и Земландский вокзалы, которые располагались примерно на том же месте. Как и новый Главный вокзал (нынешний Калининград-Пассажирский), Северный вокзал был открыт в 1929 году. Тогда же перестали использоваться для пассажирского движения старые вокзалы: Южный, Восточный, Лицентский, Кранцевский и Земландский.

Во время войны станция пострадала и долгое время не использовалась для пассажирского движения. В мае 1964 года с вокзала стали отправляться поезда на морское побережье (Зеленоградск, Пионерский и Светлогорск). При этом было построено небольшое здание с кассами и залом ожидания, в то время как довоенное здание к тому времени уже использовалось как Межрейсовый дом моряков.

В 1976 году участок Калининград-Зеленоградск был электрифицирован, и Северный вокзал стал обслуживаться электропоездами. 

Платформы располагаются на двух уровнях. На нижней платформе находится сквозной путь до Южного вокзала (сразу после Северного вокзала он проходит через тоннель). На верхних — тупиковые.

С Южного вокзала через нижнюю платформу проходят дизель-поезда на Советск.

Здание вокзала 

Первоначально Северный вокзал располагал монументальным четырёхэтажным зданием, выходящим на Ганза-Плац (нынешняя площадь Победы). Здание было спроектировано архитекторами Шеффом и Штальманом в функциональном стиле баз каких-либо декоративных украшений. Посередине здания находилась высокая ниша (во всю высоту здания) с колоннами квадратного сечения, что придавало зданию монументальный вид.

Внутри здания находились зал ожидания, кассы, служебные помещения а также магазины и гостиница. 

Во время войны здание сильно пострадало. После войны оно было восстановлено в довольно близком к довоенному состоянию виде, только крыша была сделана более крутой, а над портиком был выстроен более высокий карниз.

После войны здание больше не использовалось как вокзал. До 1998 года в нём находился Межрейсовый дом моряков, а после чего в здании разместился Калининградский деловой центр, помещения которого сдаются в аренду различным фирмам и организациям.

Маршруты

Источники 

 Кёнигсберг Калининград: иллюстрированный энциклопедический справочник. Калининград, "Янтарный сказ", 2005. ISBN 5-7406-0840-5 стр 143, 450

Примечания 

Станции Калининградской железной дороги
Транспортные здания и сооружения Калининграда
Железнодорожные станции, открытые в 1929 году